Ives ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Ives, englischer Bischof († 1003), begraben in St Ives (Südostengland)
 St. Ives, einer kornischen Heiligen

 Burl Ives (1909–1995), US-amerikanischer Folk-Sänger, Autor und Schauspieler
 Charles Ives (1874–1954), US-amerikanischer Komponist
 Clarence Albert Ives (1869–1966), US-amerikanischer Pädagoge und Hochschullehrer
 Clay Ives (* 1972), kanadisch-US-amerikanischer Rennrodler
 Edward Ives (* 1961), US-amerikanischer Ruderer
 Eric Ives (1931–2012), britischer Historiker und Autor
 Frederic Eugene Ives (1856–1937), US-amerikanischer Fotograf und Erfinder
 George Cecil Ives (1867–1950), britischer Autor und Strafrechtsreformer
 Gideon S. Ives (1846–1927), US-amerikanischer Politiker
 Herbert E. Ives (1882–1953), US-amerikanischer Physiker und Erfinder
 Irving Ives (1896–1962), US-amerikanischer Politiker
 Justin Ives (* 1984), neuseeländisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Ken Ives (1926–2009), britischer Trinkwasserexperte 
 Willard Ives (1806–1896), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Ives Bank, submarine Bank vor der Adelaide-Insel in der Antarktis
 Ives Ice Rise, Eiskuppel auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Ives Tongue, Landzunge vor der Küste des Kemplands, Antarktika

Siehe auch:
 Yves
 Frederic Ives Medal
 Ives-Stilwell-Experiment